Olympische Winterspelen 1968, de tiende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Grenoble
Olympische Zomerspelen 1968, de negentiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Mexico-Stad